Мелурень () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Мелурень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Мелурень.
 Мелурень () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Нікорешть.